Andreas Achenbach – pittore tedesco
 Ernst Achenbach – politico tedesco
 Gerd B. Achenbach – filosofo tedesco
 Maximilian Achenbach (anche noto come Max Alvary) – tenore tedesco
 Oswald Achenbach – pittore tedesco